Dühren (Baden-Württemberg), een stadsdeel van Sinsheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Dühren (Beieren), een plaats in de gemeente Wittelshofen in de Duitse deelstaat Beieren